Mannen kan syfta på:
 Mannen – en fullvuxen människa med biologiskt hankön, se man
 Mannen (fjäll) – ett fjäll i Norge
 Mannen (novell) – en novell av H.P. Lovecraft från 1926, originaltitel He